Але́кса Дава́лос (; род. 28 мая 1982, Париж, Франция) — американская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах «», «Хроники Риддика», «Мгла», «Вызов», а также в сериале «Человек в высоком замке».

Ранние годы 
Алекса Давалос родилась в Париже. Единственный ребёнок актрисы  и фотографа . Её дед по матери — актёр Ричард Давалос. Давалос провела бо́льшую часть своего детства во Франции и Италии перед тем, как переехать жить в Нью-Йорк. По отцовской линии у неё еврейские корни; её предки по отцовской линии эмигрировали из Вильнюса. Она воспитывалась «без большого влияния религии», хотя и посещала еврейскую школу какое-то время.

В семнадцать лет она взбунтовалась и самостоятельно отправилась в Нью-Йорк. Она зарабатывала на жизнь моделью у таких фотографов, как Питер Линдберг. Она вспоминает: «У меня была миссия. Я хотела выйти в мир и делать то, что мне нравится. Работая в театре, я поняла, что действительно хотела быть актрисой». Вскоре ей предоставился шанс стать актрисой, и она присоединилась к нью-йоркскому .

Карьера 
В 2002 году Давалос снялась с Чарли Хофхаймером в короткометражном фильме «Призрак Ф. Скотта Фитцджеральда», который был показан на Кинофестивале в Торонто в 2002 году. В 2003 году снялась в телевизионном фильме компании HBO «Панчо Вилья» с Антонио Бандерасом. В 2004 году впервые получила главную роль Киры в художественном фильме «Хроники Риддика».

Давалос также сыграла роль мутанта Гвен Райден в трёх эпизодах сериала «Ангел», а в 2005 году снялась в сериале телеканала Fox «Встреча выпускников». В 2007 Алекса снялась в романтической драме «Праздник любви», в котором также снимались Грег Киннер и Морган Фриман. Она также снялась в фильме «Мгла» режиссёра Фрэнка Дарабонта.

В 2008 году снялась в фильме Эдварда Цвика «Вызов» с Дэниелом Крейгом. Она сыграла Андромеду в фильме «Битва титанов» вместе с Сэмом Уортингтоном, Рэйфом Файнсом, Лиамом Нисоном и др. Она не вернулась в сиквел «Гнев титанов» из-за конфликта планирования.

В 2013 году снова снялась у режиссёра Фрэнка Дарабонта в сериале «Город гангстеров».

Давалос исполнила главную роль в сериале «Человек в высоком замке» производства компании Amazon (четыре сезона, 2015—2018).

Личная жизнь 
Давалос — близкая подруга актрисы Аманды Ригетти и была подружкой невесты на её свадьбе. Давалос считает себя «занудой» и любит путешествовать и читать книги. Она оберегает свою личную жизнь, заявляя: «Я думаю, это выбор. Я думаю, это осознанный выбор — то, чему ты позволяешь влиять на тебя, а чему нет».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США